Antonio da Noli – navigatore ed esploratore italiano
 Paragorio da Noli – soldato romano e martire